
Molekulska formula -{C16H21N3O2}- se može odnositi na:
 Zolmitriptan
 Cijanopindolol